Avonte Maddox (1966) – giocatore di football americano statunitense
 Brad Maddox (1984) – ex wrestler statunitense
 Jack Maddox (1919-2006) – cestista statunitense
 John Maddox Roberts (1947) – scrittore statunitense
 Lester Maddox (1915-2003) – politico e imprenditore statunitense
 Tito Maddox (1981) – ex cestista statunitense
 Tom Maddox (1945-2022) – autore di fantascienza statunitense
 Tommy Maddox (1971) – ex giocatore di football americano statunitense